Szwajcaria:
 Sins – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Muri

Osoby:
 Johnny Sins – amerykański aktor pornograficzny
 Kissa Sins – amerykańska aktorka pornograficzna